Di Segna est le patronyme de la famille d'artistes italiens, issu du père  Segna di Bonaventura, peintre de l'école siennoise du Trecento.
 Segna di Bonaventura (vers 1270 -  vers 1330),
 Niccolò di Segna (actif entre 1310 et 1340),
 Francesco di Segna (actif en 1348).

Famille d'artistes italiens
Peintre italien du XIVe siècle